Katharina von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Katharina von Sachsen (1421–1476), Prinzessin von Sachsen und durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Katharina von Sachsen (1453–1534), Herzogin von Münsterberg
 Katharina von Sachsen (1468–1524), Erzherzogin von Österreich-Tirol

 Katharina von Braunschweig-Lüneburg (1395–1442), Kurfürstin von Sachsen
 Katharina von Mecklenburg (1487–1561), durch Heirat Herzogin von Sachsen